Kalvholmen kan syfta på:

Finland

Österbotten 

 Kalvholmen (Replot, Korsholm), Österbotten, 
 Kalvholmen (Norra Jungsund, Korsholm), Österbotten,

Egentliga Finland 

 Kalvholmen (Brändö, Åland), 
 Kalvholmen, Nagu, Åboland, 
 Kalvholmen, Pargas, Åboland, 
 Kalvholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Kalvholmen (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Kalvholmen (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,

Nyland 

 Kalvholmen, Hangö, Nyland, 
 Kalvholmen (vid Öby, Raseborg), Nyland, 
 Kalvholmen (vid Ekenäs, Raseborg), Nyland, 
 Kalvholmen (norr om Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Kalvholmen, Ingå, Nyland, 
 Kalvholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Kalvholmen (vid Sandhamn, Helsingfors), Nyland, 
 Kalvholmen (vid Tammelund, Helsingfors), Nyland, 
 Kalvholmen, Sibbo, Nyland, 
 Kalvholmen, Borgå, Nyland, 
 Kalvholmen (vid Pernå, Lovisa), Nyland, 
 Kalvholmen (vid Horslök, Lovisa), Nyland, 
 Kalvholmen (vid Sondarö, Lovisa), Nyland,

Kymmenedalen 

 Kalvholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Kalvholmen, Västerås kommun, ö och naturreservat, 
 Kalvholmen, Haninge kommun, ö,

Se även
Kalvholm
Kalvholmarna
Lilla Kalvholmen
Stora Kalvholmen
Klavholmen
Kalkholmen

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar